En zoologie, le nom scientifique Arctides peut faire référence à deux taxons : 
  Holthuis, 1960, un genre de crustacés décapodes.
 Arctides Leach, 1815, un synonyme d'Arctiinae Leach, 1815, une sous-famille de lépidoptères.